Кинду () — город в Демократической Республике Конго. Административный центр провинции Маниема.

История 

В XIX веке город был важным центром торговли слоновой костью, золотом и рабами. Арабско-суахильские торговцы рабами отправляли отсюда караваны в Занзибар.

В годы Второй конголезской войны произошла ожесточенная битва за город.

География 
Расположен на западном берегу реки Луалаба, примерно в 400 км к западу от города Букаву, на высоте 504 м над уровнем моря.

Население 
По оценочным данным на 2012 год население города составляет 172 321 человек. В Кинду можно встретить черты исламской и суахильской культур.

Транспорт 
Связан железной дорогой с югом страны, имеется аэропорт. Автомобильные дороги, ведущие в город, находятся преимущественно в плохом состоянии.

Примечания

Ссылки 
Энциклопедический справочник "Африка"

Города Демократической Республики Конго